

Astronomia 
 9554 Dumont – asteroide della fascia principale

Aziende 
 DuMont Laboratories – azienda statunitense produttrice di apparecchi televisivi
Dumont-Finlux — azienda elettronica italiana assemblatrice di apparecchi televisivi
 DuMont Television Network – rete televisiva statunitense del passato
 M. DuMont Schauberg – casa editrice tedesca

Geografia 
 Brasile
 Dumont – comune dello stato di San Paolo
 Stati Uniti d'America
 Dumont – città della Contea di Butler, Iowa
 Dumont – città della Contea di Traverse, Minnesota
 Dumont – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Dumont – località della contea di King, Texas

Persone 
 Allen B. DuMont – ingegnere e inventore statunitense
 André Dumont – geologo belga
 Auguste Dumont – giornalista francese
 Auguste Dumont – scultore francese
 Brigitte Gapais-Dumont – schermitrice francese
 Bruno Dumont – regista francese
 César Álvarez Dumont – pittore spagnolo
 Charles Dumont – cantante e compositore francese
 Christian Dumont – biatleta francese
 Christian DuMont Schütte – editore tedesco
 Ivy Dumont – politica bahamense
 Jamie Dumont – allenatore di hockey su ghiaccio statunitense
 Jean Dumont – ciclista francese
 Jean Dumont – scrittore e storiografo francese
 Jean Dumont – storico francese
 Kurt Neven DuMont – editore tedesco
 Louis Dumont – antropologo francese
 Marcus DuMont – editore tedesco
 Margaret Dumont – attrice statunitense
 Stéphane Dumont – calciatore francese
 Tom Dumont – musicista e produttore discografico statunitense

Pagine correlate 
Santos-Dumont